Station Almere Buiten
Station Almere Centrum
Station Almere Muziekwijk
Station Almere Oostvaarders
Station Almere Parkwijk
Station Almere Poort
Halte Almere Strand